John Blake (1874–1950) olimpiai ezüstérmes angol vívó
 John Blake (19??) amerikai maszkmester